Cette page présente l'historique saison par saison de l'AJ Auxerre en Coupe de France de football.

Le club a remporté cette compétition à quatre reprises, et perdu deux fois en finale.

Lors de la saison 1917-1918 l'AJA participe à la première Coupe de France de football, ce qui en fait l'un des quarante-huit membres fondateurs. Le , l'AJA est éliminé au premier tour par l'Alliance Vélo Sportive Auxerroise sur le score de 6 buts à 1.

Premières éditions

1917-1918

1918-1919

Années 1920

1919-1920 

Non inscrit?

1920-1921

1921-1922

1922-1923

1923-1924

1924-1925

1925-1926

1926-1927 

Non inscrit?

1927-1928

1928-1929

Années 1930

1929-1930

1930-1931

1931-1932

1932-1933

1933-1934

1934-1935 

Non inscrit?

1935-1936 

Non inscrit?

1936-1937 

Non inscrit?

1937-1938 

Non inscrit?

1938-1939

Après la seconde guerre mondiale : de 1946 à 1951

1946-1947

1947-1948

1948-1949

1949-1950

1950-1951

Années 1970

1972-1973

1974-1975

1975-1976

1976-1977

1977-1978

1978-1979

Première finale

1979-1980

Années 1980

1980-1981

1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

1986-1987

1987-1988

1988-1989

1989-1990

Années 1990

1990-1991

1991-1992

1992-1993

1993-1994

Deuxième finale

1994-1995

1995-1996

Troisième finale

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

Années 2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

Quatrième finale

2003-2004

2004-2005

Cinquième finale

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Années 2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013 

Reléguée en Ligue 2 à l'issue de la saison précédente, l'AJ Auxerre démarre cette édition au .

2013-2014 

L'AJ Auxerre est battue cette saison-là par le finaliste de l'épreuve, le Stade rennais, au stade des  de finale.

2014-2015

Sixième finale 
L'AJA dispute la finale de l'épreuve pour la sixième fois, après avoir éliminé le tenant du titre, Guingamp, en demi-finale. Elle s'incline face au Paris Saint-Germain, champion de France, titré le week-end précédent.

2015-2016 

L'AJA étrenne son statut de finaliste de la compétition sur le terrain du Limoges FC, qui est alors en position de relégable en CFA2, le cinquième niveau du championnat de France.

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Années 2020

2020-2021

2021-2022

Tableau récapitulatif 
Ce tableau récapitule les résultats de l'AJ Auxerre en Coupe de France depuis 1980-1981, saison de la première participation de l'AJ Auxerre à la Division 1.

Références

Voir aussi

Liens externes 
 Résultats de l'AJ Auxerre en Coupe de France depuis 1974/1975 sur histoaja
 http://www.physast.uga.edu/~jpc/aux.CdF.html

Bibliographie 
 coll., Coupe de France, la folle épopée, L'Équipe, Issy-les-Moulineaux, 2007, 

AJ Auxerre
Coupe de France de football